El nombre propio Óscar Vega puede referirse a varios personajes:

 Óscar Vega "Oskar" (1945-2007), pintor e historietista chileno.
 Óscar Vega Guerrero (1989-), futbolista peruano.
 Óscar Vega Salinas  (1987-), futbolista español.
 Óscar Vega (futbolista mexicano), futbolista mexicano.
 Óscar Vega (boxeador) (1965-), boxeador español.
 Óscar Vega (director), escritor, y director de cine y televisión español.
 Óscar Vega (político), político chileno.